Naghi este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gabriel Naghi (n. 1962), general român
 Gheorghe Naghi (1932-2019), regizor de film și actor român
 Victor Naghi (1920-2000), director al întreprinderii ARO din Câmpulung

Vezi și 
 Naghiu
 Nagy
 Listă de nume românești - litera N

Nume de familie românești